Награды Казани — муниципальные награды столицы Республики Татарстан города Казани.

Наградная система города Казани регулируется Решением Казанского совета народных депутатов от 30 марта 2005 года № 3-23 «О наградах Казани».

См. также 
 Почётные граждане Казани
 Почётный гражданин Казани
 Награды Татарстана

Казань
Казань
Культура Казани
Списки:Казань